IFAC — аббревиатура:

 Международная федерация бухгалтеров (International Federation of Accountants)
 Международная федерация по автоматическому управлению (International Federation of Automatic Control)